Salenberg bezeichnet:

 Salenberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg
 Salenberg (Vogelschutzgebiet), Vogelschutzgebiet in Baden-Württemberg